Гора Сент-Хелина () — вершина в горах Майакмас () со склонами в округах Напа, Сонома и Лейк в штате Калифорния, США. Состоит из вулканической породы возрастом 2,4 миллионов лет, выброшенной из вулканического поля Клир-Лейк (). Является одной из немногих гор в области залива Сан-Франциско, где зимой выпадает снег.

Гора имеет пять пиков приблизительно в форме буквы «М». Второй по высоте пик, восточнее главного пика, является самой высокой точкой округа Напа.

Гора изначально называлась Майякамас (), но была переименована в честь Святой Елены, после того как русская топографическая экспедиция взошла на него в 1811 году. Экспедиция оставила медную пластину с датой их визита на этой горе. На пластине также имеется имя княгини Елены Гагариной, жены графа Александра Гавриловича Ротчева, последнего русского управляющего колонией Форт-Росс.

Роберт Льюис Стивенсон и Фэнни Вандегрифт Осборн провели медовый месяц летом 1880 года в заброшенном лагере шахтёров на горе Сент-Хелина. Книга Стивенсона «Сквоттеры Силверадо» () описывает их пребывание на этом пике.

Пик можно достичь походными тропами из парка штата «Роберт Льюис Стивенсон».

Река Напа берёт свои истоки на юго-восточном склоне горы.

Примечания

Ссылки 
 
 Гора Сент-Хелина на Peakbagger.com 
 Гора Сент-Хелина на Summitpost.org 
  на Greenbelt Alliance
 

Горы Калифорнии
Объекты, названные в честь святых
География округа Напа
География округа Сонома
География округа Лейк (Калифорния)